Die Vietnam Open 2016 (offiziell: Vietnam Open presented by Vietravel) waren ein Tennisturnier, das vom 10. bis 16. Oktober 2016 in Ho-Chi-Minh-Stadt stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Tour 2016 und wurde im Freien auf Hartplatz ausgetragen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Turnierplan Einzel auf der ATP Homepage (PDF; 82 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP Homepage (PDF; 38 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP Homepage (PDF; 79 kB)

ATP Challenger Tour 2016
Tennisturnier in Ho-Chi-Minh-Stadt